WLK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Selawik (Alaska) (Stati Uniti)
 wlk – codice ISO 639-3 della lingua wailaki